Lu Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tuo Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Lu He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar